Buhler steht für

 eine Person, die sich um Gunst bewirbt, siehe Buhlerei 
 ein kanadischer Landmaschinen-Konzern, siehe Buhler Industries

Buhler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Buhler (1890–1977), deutscher Politiker
 Carlos Buhler (* 1954), US-amerikanischer Bergsteiger
 Joe Buhler (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Bühler
 Buhlert